Seksdagesløb har flere betydninger:
 Seksdagesløb – generelt
 Seksdagesløbet – dansk film fra 1958
 Det svenske seksdagesløb – tidligere landevejs-etapeløb i Sverige